Sumter County kan syfta på flera olika countyn i USA:

 Sumter County, Alabama
 Sumter County, Florida
 Sumter County, Georgia
 Sumter County, South Carolina